Ста́ффорд або Сте́ффорд () — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 

 Генрі Стаффорд (; 1455—1483) — англійський аристократ, 2-й герцог Бекінгем.
 Гарретт Стаффорд (; 1980) — американський хокеїст, захисник.
 Дрю Стаффорд (; 1985) — американський хокеїст, правий нападник.
 Ед Стаффорд (; 1975) — англійський дослідник і колишній капітан британської армії.
 Едвард Стаффорд (; 1478—1521) — англійський дворянин, 3-й герцог Бекінгем.
 Келлі Стеффорд (; 1978) — англійська порноакторка.
 Томас Стаффорд (; 1930) — американський астронавт НАСА, генерал-лейтенант ВПС США.

Топонім

Стаффорд () — місто в Англії, адміністративний центр Стаффордшира в регіоні Західний Мідленд

Стаффорд () — округ (графство) у штаті Вірджинія
 Стаффорд () — округ (графство) у штаті Канзас
 Стаффорд — місто, штат Коннектикут
 Стаффорд — місто, штат Канзас
 Стаффорд — місто, штат Нью-Йорк
 Стаффорд — місто, штат Техас
 Стаффорд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Стаффорд — селище, штат Огайо
 Стаффорд — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Стаффорд — переписна місцевість, штат Орегон